Jankovich-Bésán József, pribéri, vuchini és dunaszekcsői, (1825–1914), öreglaki nagybirtokos, felsőházi tag; a Jankovich-Bésán család alapítója.
Jankovich-Bésán József, pribéri, vuchini és dunaszekcsői, gróf (1896–1972), nagybirtokos, a főrendiház örökös tagja, katonatiszt.